Stravaganza – serie di libri per ragazzi scritti da Mary Hoffman
Stravaganza – spettacolo teatrale di Dacia Maraini
La stravaganza – concerti di Antonio Vivaldi